Seulbitz ist der Name folgender Orte

 Seulbitz (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Seulbitz (Schwarzenbach an der Saale), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof, Bayern